Gosebruch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gosebruch (1872–1953), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Herbert Gosebruch (1912–1945), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Margareta Gosebruch (1879–1968), Anthroposophin, Ehefrau von Christian Morgenstern
 Martin Gosebruch (1919–1992), deutscher Kunsthistoriker
 Philipp Gosebruch (1835–1905), deutscher Arzt